Ruga  – imperfezione della pelle
 Ruga  – 'ndrina calabrese
 Ruga  – termine della geologia
 Ruga, rughetta o ruchetta (Diplotaxis) – genere di pianta della famiglia delle Cruciferae

Altri progetti